Silenciador (armas) - silenciador de armas de fogo
 Silenciador (motores) - silenciador de motores de combustão interna

Desambiguação